Соревнования по фристайлу на зимних Олимпийских играх 2006 прошли с 11 по 23 февраля. Были разыграны четыре комплекта наград.

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Навигация